ADC steht für:

 ADC Airlines, nigerianische Fluggesellschaft
 ADC Telecommunications, US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen
 After-Death Communication, siehe Nachtod-Kontakt
 Aide-de-camp, Adjutant einer hochgestellten Person
 Air Data Computer, Avionikgerät zur Verarbeitung der Daten des Pitot-Statik-Systems
 Air Defense Command, später Aerospace Defense Command, ehemaliges Funktionalkommando der United States Air Force
 Allgemeiner Deputiertenconvent, Dachverband von Studentenverbindungen 
 Analog-to-digital converter, integriertes elektronisches Bauteil, siehe Analog-Digital-Umsetzer
 Andakombe Airport (IATA-Code), Flughafen von Andakombe, Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea
 Apparent Diffusion Coefficient (Kernspintomographie), in der Medizin der Diffusionskoeffizient im Gewebe
 Antibody-drug conjugate (auch Chemoimmunkonjugat)
 Apple Developer Connection, Internetportal zur Softwareentwicklung
 Apple Display Connector, Bauform von Video-Steckern
 Application Delivery Controller, Netzwerkgerät
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände, heute Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände
 Archives of Disease in Childhood, medizinische Fachzeitschrift
 Arizona Department of Corrections, Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Arizona
 Arkansas Department of Corrections, Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Arkansas
 Art Directors Club, Berufsverband der Werbebranche
 Azodicarboxamid, chemische Verbindung
 Diallyldiglycolcarbonat, siehe Polyallyldiglycolcarbonat

A.DC. ist das botanische Autorenkürzel folgender Person:
 Alphonse Pyrame de Candolle (1806–1893), Schweizer Botaniker und Wissenschaftssoziologe

Abkürzung